Erve ist der Begriff für

 die Pflanzenart Linsen-Wicke, eine Hülsenfrucht, siehe Linsen-Wicke
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sarthe, siehe Erve (Fluss)
 einen Ort in der Provinz Lecco, in der Region Lombardei, siehe Erve (Lombardei)